Burnham Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnham Mountain (Arkansas)	
 Burnham Mountain (New York)	
 Burnham Mountain (Vermont)